Mládek může být:

 mladší technolog v tradičních provozech, např. v pivovaru či mlýnu (budoucí stárek)

 příjmení osob
 Ivan Mládek (* 1942) – český hudebník, zpěvák, bavič a humorista
 Jan Mládek (rozcestník) – více osob
 Meda Mládková (1919–2022) – česká mecenáška a sběratelka umění
 Rudolf Mládek (* 1956) – český politik a manažer
 Rudolf Mládek (fotbalista) (1913–?) – český fotbalista
 Šárka Mládková (* 1976) – česká sportovkyně, atletka
 Zdeněk Mládek (* 1979) – český tanečník

 další
 Děda Mládek Illegal Band – hudební skupina

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení